Banshee (reproductor d'àudio) 
 Banshee (fada), personatge de la mitologia celta
 Banshee (sèrie de televisió)
 Banshee (personatge de ficció)